Sleepy Hollow (englisch wörtlich für „schläfrige Höhle“) bezeichnet:

 The Legend of Sleepy Hollow, eine Erzählung von Washington Irving, spielend im Ort Sleepy Hollow (New York)

sowie folgende hierauf basierende Adaptionen:

 Die Legende von Sleepy Hollow (1999), kanadischer Fernsehfilm von Pierre Gang
 Sleepy Hollow (Film), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1999 von Tim Burton
 Sleepy Hollow (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sleepy Hollow (Illinois)
 Sleepy Hollow (Indiana)
 Sleepy Hollow (Kalifornien)
 Sleepy Hollow (Michigan)
 Sleepy Hollow (New York)
 Sleepy Hollow (Virginia)
 Sleepy Hollow (Washington)
 Sleepy Hollow (Wyoming)
 Sleepy Hollow Estates (Virginia)
 Sleepy Hollow Manor (New York)
 Sleepy Hollow Manor (Virginia)
 Sleepy Hollow Woods (Virginia)